Чемпионат России по греко-римской борьбе 2011 года прошёл в Красноярске 24-26 июня.

Медалисты

Ссылки 
 

Июнь 2011 года
Чемпионаты России в 2011 году
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Спортивные соревнования в Красноярске
2011 год в борьбе
2011 год в Красноярском крае